Сто девятнадцатый сезон в истории МЛБ стартовал 20 марта 2019 года вынесенными играми в Токио между «Окленд Атлетикс» и «Сиэтл Маринерс». Остальные команды лиги начали свои игры 28 марта, эта дата стала самым ранним Днём открытия за всю историю лиги. Завершился сезон 30 октября. Победителем Мировой серии в семи матчах стали «Вашингтон Нэшионалс». Для команды эта победа стала первой в истории.

Юбилейный, девяностый, Матч всех звёзд лиги состоялся 9 июля на стадионе «Прогрессив-филд» в Кливленде.

Расписание 
Расписание игр регулярного чемпионата было объявлено руководством МЛБ в августе 2018 года. Первые матчи сезона состоялись 20 и 21 марта в Токио, где сыграли «Окленд Атлетикс» и «Сиэтл Маринерс». Эти же клубы играли там же в 2012 году, когда прошли последние игры МЛБ в Японии. Традиционный День открытия состоялся 28 марта, когда выступления начали остальные команды лиги. Он стал самым ранним днём начала чемпионата за всю историю лиги. Регулярный чемпионат завершился 29 сентября, последней игрой стал матч «Техас Рейнджерс» и «Нью-Йорк Янкиз».

В играх Интерлиги Восточный дивизион Американской лиги сыграл с Западным дивизионом Национальной лиги, Центральный дивизион Американской лиги с Восточным дивизионом Национальной лиги, а Западный дивизион Американской лиги с Центральным дивизионом Национальной лиги. Кроме того, были сыграны традиционные серии между «Нью-Йорк Янкиз» и «Нью-Йорк Метс», «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Энджелс», «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Кабс».

Две двухматчевых серии прошли в Мехико: 13 и 14 апреля там сыграли «Сент-Луис Кардиналс» и «Цинциннати Редс», а 4 и 5 мая провели свои матчи «Лос-Анджелес Энджелс» и «Хьюстон Астрос». В День Джеки Робинсона, 15 апреля, было проведено десять матчей. «Лос-Анджелес Доджерс», бывший клуб Робинсона, на своём поле сыграл с «Цинциннати Редс». 13 июня «Канзас-Сити Роялс» сыграли домашний матч с «Детройтом» в Омахе. Игра была приурочена к плей-офф чемпионата NCAA и стала первым матчем в истории Главной лиги бейсбола, прошедшим на территории Небраски. 29 и 30 июня «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз» сыграли в Лондоне. Эти встречи стали первыми играми лиги на территории Европы. Перед финалом детской лиги в Уильямспорте, Пенсильвания, сыграли «Питтсбург Пайрэтс» и «Чикаго Кабс». Матч состоялся 18 августа.

Матч всех звёзд лиги, ставший девяностым в истории, прошёл 9 июля в Кливленде.

Изменения в правилах 
В сезоне 2019 года в силу вступают следующие изменения в правилах:
 По согласованию с вещателями перерывы между иннингами сокращены с 2 минут 5 секунд до 2 минут в матчах, транслируемых местными телеканалами и с 2 минут 25 секунд до 2 минут в матчах, транслируемых по национальному телевидению;
 Отменён второй дедлайн для обменов игроков, сделки между клубами разрешены до 31 июля включительно. После этой даты возможно только выставление игроков на драфт отказов;
 Изменён порядок голосования болельщиков при определении участников Матча всех звёзд. Опрос будет производиться в два этапа: по итогам первого будет определяться по три игрока на каждой позиции, во второй части будет выбран один из них. Дополнительные иннинги в Матче всех звёзд команды будут начинать с раннером на второй базе;
 Максимальное количество посещений питчерской горки тренером сокращено с шести до пяти.

В марте руководство МЛБ заключило соглашение с независимой Атлантической лигой, по которому в последней будут протестированы изменения в правилах игры. В число нововведений входит использование автоматической системы отслеживания боллов и страйков при подачах; запрет на посещение питчерской горки тренерами и игроками кроме ситуаций, когда необходимо оказание медицинской помощи; увеличение размеров первой, второй и третьей баз с 15 до 18 квадратных дюймов (с 96,77 до 116,13 квадратных сантиметров); питчер до замены будет обязан не менее чем против трёх бьющих соперника; запрет на специфичные защитные построения (шифты). Во второй части сезона расстояние от дома до питчерской горки будет увеличено на два фута.

Изменения в руководстве команд

Межсезонье

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

По ходу сезона

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

Регулярный чемпионат

Предсезонные прогнозы 
В Восточном дивизионе Американской лиги сайт Bleacher Report отдавал предпочтение «Ред Сокс», сохранившим в составе питчеров стартовой ротации. Главным конкурентом «Бостона» должны стать «Янкиз», усилившие буллпен Адамом Оттавино. Безоговорочным фаворитом Центрального дивизиона выглядели «Индианс», стартовая ротация которых является одной из лучших за всю историю Главной лиги бейсбола. В борьбе за второе место предпочтительнее должна выглядеть «Миннесота Твинс». В Западном дивизионе роль лидера отводилась «Хьюстону», борьбу за второе место будут вести «Лос-Анджелес Энджелс» и «Окленд Атлетикс».

В Восточном дивизионе Национальной лиге ярко выраженного лидера нет. Главными претендентами на победу назывались «Атланта Брэйвз» с большим количеством талантливой молодёжи и «Вашингтон Нэшионалс», усилившие в межсезонье стартовую ротацию. Слабее других команд выглядит только «Майами Марлинс». Схожая ситуация в Центральном дивизионе, где по составу уступает конкурентам «Питтсбург». Остальные клубы в межсезонье усилились, но по уровню таланта главным претендентом на первое место будут «Чикаго Кабс». В Западном дивизионе явным фаворитом выглядели «Доджерс», два сезона подряд игравшие в Мировой серии. Аутсайдером выглядят «Сан-Франциско Джайентс», состав которых нуждается в обновлении и перестройке.

Весна 
В начале апреля по решению администрации президента США Дональда Трампа было отменено соглашение между МЛБ и Федерацией бейсбола Кубы. Переговоры между сторонами шли на протяжении трёх лет и согласно договорённостям кубинские спортсмены должны были получить возможность беспрепятственно подписывать профессиональные контракты в США. Ранее большинству бейсболистов предварительно приходилось совершать побег с острова.

Первый месяц чемпионата был отмечен продолжающимся падением посещаемости игр. В 2018 году комиссар МЛБ Роб Манфред объяснял это плохой погодой и большим числом перенесённых игр, однако в апреле 2019 года было перенесено только тринадцать матчей против двадцати восьми годом ранее. Больше всего сократилось число зрителей на домашних матчах «Торонто Блю Джейс» (на 25 %), «Миннесоты Твинс» (на 18 %) и «Сан-Франциско Джайентс» (на 17 %). В то же время, на 44 % выросла посещаемость игр «Филадельфии», в том числе за счёт увеличения продаж абонементов. Одной из причин этого стало подписание контракта с Брайсом Харпером.

По мнению обозревателя Texas Sport Review Сэма Дарли, наиболее сильное впечатление в первые два месяца регулярного чемпионата в Американской лиге произвели «Астрос». Команда провела две победные серии по десять матчей и обеспечила отрыв от соперников по дивизиону. Этот задел должен помочь команде распределить силы в оставшейся части сезона с учётом травм лидеров клуба Хосе Альтуве и Джорджа Спрингера. Хорошо проявили себя «Нью-Йорк Янкиз», на старте потерявшие много игроков из-за травм. В конце мая в активе команды было двадцать восемь побед при семнадцати поражениях. Будущее действующих победителей Мировой серии «Бостон Ред Сокс» зависело от игры питчеров стартовой ротации, неудачно проведших весну. Единственным клубом, способным составить конкуренцию «Хьюстону» и «Янкиз», Дарли назвал «Тампу-Бэй Рейс».

Положение команд

Плей-офф

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка

Сильвер слаггер

Прочие награды

Вывод игровых номеров из обращения 
 8 июня «Техас Рейнджерс» выведут из обращения номер 29, под которым выступал Адриан Белтре, завершивший карьеру в составе клуба в ноябре 2018 года.
 15 июня «Миннесота Твинс» выведут из обращения номер 7, под которым с 2004 по 2018 год играл Джо Мауэр, проведший в составе команды всю свою карьеру в МЛБ.

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на baseball-reference.com

МЛБ в сезоне 2019
Сезоны МЛБ
2019 год в спорте